Repubblica cecena di Ichkeria – entità statuale non riconosciuta creata dal governo separatista ceceno e proclamata dal leader secessionista ceceno Džokhar Dudaev nel 1991
 Repubblica Cecena – repubblica della Federazione Russa